LLI steht für:
 Leipnik-Lundenburger Invest, österreichische Holdinggesellschaft
 Lalibela Airport (IATA-Code), Flughafen von Lalibela, Äthiopien

lli steht für:
 Teke-Laali (ISO-639-3-Code), eine der Teke-Sprachen in der Republik Kongo

Abkürzung